

Nom de famille 

 Amédée Gratiot (1812 - 1880), journaliste français
 Charles Gratiot (1752-1817), homme d'affaires américain
 Hélène Gratiot-Alphandéry (1909-2011), psychologue française
  (1789 – 1836), pionnier franco-américain

Toponyme 
 Comté de Gratiot,  dans le Michigan
 Fort Gratiot, dans le Michigan
 Gratiot (Ohio)